

Littérature 
 Meredith Gentry, série de romans de Laurell K. Hamilton.

Musique 
 Montgomery Gentry, duo américain de musique country.

Patronyme 

 Alvin Gentry (1954-), entraîneur américain de basket-ball ;
 Alwyn Howard Gentry (1945-1993), botaniste américain ;
 Bobbie Gentry (1944-), chanteuse et parolière américaine ;
 Craig Gentry (1971/72-), informaticien américain ;
 Craig Gentry (1983-), joueur américain de baseball ;
 Howard Scott Gentry (1903-1993), botaniste américain ;
 Jacob Gentry (1977-), réalisateur, monteur et scénariste américain ;
 Robert Gentry (1933-), physicien nucléaire américain.

Sociologie 
 Gentry, nom donné à la bonne société anglaise.

Toponymes 
 Gentry, comté de l'État du Missouri.
 Gentry, village situé dans le comté de Gentry, dans l’État du Missouri.
 Gentry, municipalité du comté de Benton, dans l'État de l'Arkansas aux États-Unis.